Бромид магния — бинарное неорганическое соединение магния и брома с формулой MgBr. Бесцветные гигроскопичные кристаллы. Образует несколько кристаллогидратов.

Получение 
 Бромид магния присутствует в морской воде и многих минералах (напр. бишофит).

 Безводную соль получают непосредственно из простых веществ при нагревании:

 или действием бромида серы на оксид магния

 Действуя бромистоводородной кислотой на оксид магния, его гидроксид или карбонат:

 можно получить кристаллогидраты.

Физические свойства 
Бромид магния образует бесцветные диамагнитные кристаллы гексагональной сингонии, пространственная группа P m1, параметры ячейки a = 0,3815 нм, c = 0,6256 нм, Z = 1.
При кристаллизации из водных растворов с температурой ниже 0,83°С образуется MgBr•10HO, выше — MgBr•6HO. Из неводных растворов выделены разнообразные сольваты, например MgBr•6NH, MgBr•6CHCHOH.

Химические свойства 
 Бромид магния реагирует с плавиковой кислотой:

 С оксидом магния образует основные бромиды:

Применение 
 Бромид магния используется для получения бромидов других металлов.

Литература 
 
 
 
 

М